Новопазарска тврђава представља средњовековно турско утврђење које је подигао један од најславнијих османлијских војсковођа Иса-бег-Исаховић у XV веку приликом оснивања Новог Пазара, на раскрсници караванских путева који су повезивали Босну, Дубровник и јужни Јадран са Цариградом и Солуном. На основу остатака бедема, бастиона и полузатрпаних ровова констатована је троугаона основа тврђаве коју образују три угаона бастиона, табије, полигоналне основе, различитих димензија. После турског пораза пред Бечом (1683) и аустријског продора до Скопља (1689), турске власти почињу са доградњом и утврђивањем некадашњег здања. Његова реконструкција настављена је све до 1750. године. За време владавине султана Абдула Азиса (1861—1876) сазидане су две нове куле, магацин за смештај оружја и муниције, мања џамија, као и нова касарна.

Данас је тврђава само делимично очувана. Након Балканских ратова, српска војска је порушила џамију која се налазила унутар тврђаве. Кула код северног бастиона је срушена у Првом светском рату. Нестале су нетрагом и улазне капије, чардаци, помоћни објекти као и аустријска капелица чији су остаци након бомбардовања 1944.год. постојали све до 1960.год. Део каменог зида од куле Мотриље на северном бастиону је растурен и уклоњен 1991/92.год. на иницијативу тадашњег председника општине.
Уз северни бедем, данас се налази релативно добро очувана кула позната под именом Стара извидница или Кула мотриља.

Новопазарска тврђава се налази у самом центру града, на десној обали реке Рашке и унутар градског парка. На основу конкурса и донације банке Интесе, 2013. године је извршена обнова зидина као и археолошки радови унутар тврђаве.

Литература

Види још 
 Рас

Спољашње везе 
 
 

Нови Пазар
Нови Пазар
Споменици културе од великог значаја
Споменици културе у Рашком округу
Непокретна културна добра